Тулонский турнир 2019 () — 47-й турнир. Он проходил в департаменте Буш-дю-Рон с 1 по 15 июня 2019 года. Англия была действующим чемпионом, но выбыла из группового этапа.

В этом сезоне в турнире участвовали сборные до 23 лет, хотя Франция, Португалия, Англия и Ирландия играли со своими командами до 18, до 19, до 20 и до 21 года соответственно.

Бразилия выиграла свой девятый титул, победив Японию со счётом 5:4 в серии пенальти в финале после того, как матч закончился ничьей 1:1.

Участники 
Двенадцать команд-участниц были объявлены в марте и апреле 2019 года.

АФК
  (2-е участие)
  (6-е участие)
  (13-е участие)
  (14-е участие)
КОНКАКАФ
  (1-е участие)
  (25-е участие)

КОНМЕБОЛ
  (17-е участие)
  (5-е участие)
УЕФА
 ЗТ (21-е участие)
  (7-е участие)
  (30-е участие)
  (42-е участие)

Составы

Стадионы 
Всего турнир принимал пять городов.

Первоначально стадион  (Карну-ан-Прованс) должен был принять матчи плей-офф за девятое и седьмое места, но они были перенесены на стадионы  (Мальмор) и (Фос-сюр-Мер).

 Обань
 Карну-ан-Прованс
  Фос-сюр-Мер
 Мальмор
 Салон-де-Прованс
 Витроль

Судьи 

 Алияр Агаев
 Ассистенты: Зейнал Зейналов и Акиф Амирали
 Фелипе Гонсалес Альвеаль
 Ассистенты: Рауль Орельяна и Алехандро Молина
 Вилли Делажод
 Ассистенты: Орельен Бертомье и Филипп Жанне
 Алекс Джонсон
 Ассистенты: Эдвард Спитери и Теодор Заммит
 Луис Энрике Сантандер
 Ассистенты: Кристиан Эспиноза и Мишель Алехандро Моралес

 Антониу Нобре
 Ассистенты: Педро Мота и Нуно Перейра
 Салман Фалахи
 Ассистенты: Юсуф Аль-Шамари и Захи Альшаммари
 Роберт Хеннесси
 Ассистенты: Эммет Дайнан и Роберт Кларк
 Хоратиу Фесник
 Ассистенты: Александр Церей и Михай Мариус Марица

Правила матчей 
Каждый матч состоял из двух периодов по 45 минут каждый. Максимальное количество разрешённых замен составляло четыре (пятая замена была разрешена только для вратарей).

На стадии плей-офф, если в конце основного времени игра будет равной, дополнительного времени не будет, серия пенальти будет использоваться для определения победителя.

Групповой этап 
Жеребьёвка состоялась 8 апреля 2019 года. Двенадцать команд были разделены на три группы по четыре. На групповом этапе каждая группа играла на основе кругового турнира. Команды были ранжированы по очкам (3 очка за победу, 1 очко за ничью и 0 очков за поражение). В случае равного количества очков для определения рейтинга будут использоваться следующие критерии: 1. Разница мячей; 2. Забитые голы; 3. Очки честной игры. Победители групп и лучшие участники, занявшие второе место, прошли в полуфинал. Групповой этап проходил с 1 по 9 июня 2019 года.

Группа A 

Время матча указано по местному времени.

Группа B

Группа C

Классификационные матчи 
Выбывшие команды сыграли по одной игре, чтобы определить свой окончательный рейтинг в соревновании.

Время матча указано по местному времени.

Матч за одиннадцатое место

Матч за девятое место

Матч за седьмое место

Матч за пятое место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Бомбардиры 
4 гола

  Матеус Кунья

3 гола

  Паулиньо

  Рео Хататэ

2 гола

  Антони
  Матеус Витал
  Шань Хуаньхуань
  Джордж Херст

  Эдди Нкетиа
  Джо Уиллок
  Юто Ивасаки

  Коки Огава
  Гонсалу Кардозу
  Адам Айда

1 гол

  Дуайт Макнил
  Трево Чалоба
  Мохаммед Аль-Хардан
  Салем Хасан
  Бруно Табата
  Вендел
  Дуглас Луис
  Матеус Энрике
  Педриньо
  Дурбан Рейес
  Руди Барриентос
  Хосе Агустин Ардон
  Закари Эльбузеди
  Коннор Ронани

  Эрон Коннолли
  Халид Мунир
  Ли Ян
  Линь Лянмин
  Фэн Боксуан
  Ху Цзинхан
  Исмаэль Говеа
  Паоло Ярисар
  Хайро Торрес
  Хосе Годинес
  Эдуардо Агирре
  Витор Феррейра
  Гонсалу Рамуш
  Маркос Пауло

  Умаро Эмбало
  Феликс Коррейя
  Адиль Тауи
  Дарелл Токпа
  Янн Годарт
  Анхело Араос
  Джимми Мартинес
  Иван Моралес Браво
  Игнасио Хара
  Матиас Пинто
  Каору Митома
  Йоичи Наганума
  Такума Оминами
  Юки Сома

1 автогол

  Марк Гехи (в игре против Чили)

  Карлос Сальвадор Эстрада (в игре против Франции)

Награды

Индивидуальные награды 
После финала следующие игроки были награждены за свои выступления во время соревнований.

 Лучший игрок:  Дуглас Луис
 Второй лучший игрок:  Лянко
 Третий лучший игрок:  Ао Танака
 Четвёртый лучший игрок:  Джейсон Молумби
 Игрок прорыва:  Витор Феррейра
 Лучший вратарь:  Чен Вэй
 Лучший бомбардир:  Кунья, Матеус
 Самый молодой игрок финала:  Паулиньо
 Лучший гол турнира:  Паулиньо 
 Честная игра:

Символическая сборная 
Символическая сборная из одиннадцати самых впечатляющих игроков турнира.

Примечания

Ссылки 
 Тулонский турнир

Спорт в Тулоне
2019 год в футболе
Июнь 2019 года
Международные соревнования по футболу во Франции
Спорт во Франции в 2019 году